In 2014 werd het 56ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 18 januari tot 17 mei. Luziânia werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Braziliaans competitievoetbal 2014